Johan Cruijff Schaal 2009 (mannen)
 Nederlandse supercup 2009 (vrouwenvoetbal)